Die Zweite Division 1921/22 war die achte Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 4. September 1921 und endete am 28. Mai 1922.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenerste und -zweite stieg in die Erste Division auf. Die letzten Vier Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1921/22